28-й чемпионат СССР по волейболу среди женщин (класс «А», 1-я группа) проходил с января по апрель 1966 года с участием 12 команд. Чемпионский титул во 2-й раз в своей истории и во 2-й раз подряд выиграла команда ЦСКА.

Система проведения чемпионата 
12 команд 1-й группы класса «А» провели двухкруговой турнир по туровой системе, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

1-я группа 

1-ю группу покидают «Динамо» (Краснодар) и «Кировец».

2-я группа 
 1. «Спартак» Минск
 2. «Спартак» Донецк
 3. «Буревестник» Тбилиси
 4. «Спартак» Харьков
 5. «Динамо» Воронеж
 6. «Жальгирис» Вильнюс
 7. «Калев» Таллин
 8. АДК Алма-Ата
 9. «Буревестник» Москва
 10. «Спартак» Ташкент
 11. «Буревестник» Фрунзе
 12. «Захмет» Ашхабад
 13. «Таджикистан» Душанбе
 14. «Спартак» Ереван
 15. «Колмеурне» Сухуми
 16. «Молдова» Кишинёв

Призёры 
 ЦСКА: Валентина Виноградова, Антонина Володина, В.Воронина, Людмила Гуреева, Нинель Луканина, Татьяна Поняева, Татьяна Рощина, Антонина Рыжова, Тамара Тихонина, Е.Чехова, Надежда Шелехова. Тренер — Мирон Винер.

 «Динамо» (Москва): Людмила Булдакова, Галина Волкова, Н.Гаманилова, Э.Дмитриева, Любовь Евтушенко, В.Карпова, Марита Катушева, Лариса Петренко, Лидия Стрельникова, Александра Чудина. Тренер — Анатолий Саркисов.

 «Нефтяник» (Баку): Е.Бахмат, В.Дубограева, А.Кальная, Вера Лантратова, Э.Михайлова, Н.Мусина, Инна Рыскаль, Р.Ситникова, Э.Толкачёва, Р.Чулиева. Тренер — Шамиль Шамхалов.

Литература
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1966 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1966 году